Ragué ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrix von Ragué (1920–2006), deutsche Kunstwissenschaftlerin
 Paul von Ragué Schleyer  (1930–2014), US-amerikanischer Chemiker